March kan syfta på 

 Mark av Cornwall – en figur i keltisk mytologi
 March Engineering –  en brittisk formelbiltillverkare

Geografi

Schweiz 

 Bezirk March, distrikt, Schwyz,

Storbritannien 

  March, Cambridgeshire, ort i England,

Tyskland 

 March, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 March – en biflod till Donau i Tjeckien, Österrike och Slovakien, se Morava (flod) 

Robotskapade Storbritannienförgreningar